Kahina ou al-Kāhina  ou ainda Dihya foi uma líder militar e religiosa berbere do  que liderou a resistência do seu povo à expansão árabe no Norte da África, a região então conhecida como Numídia, conhecida hoje como Magrebe. Ela nasceu no começo do  e morreu no fim do mesmo século, onde é hoje a Argélia.

Teria sido convertida ao judaísmo, mas segundo outras fontes seria cristã ou mesmo pagã. Liderou por 35 anos as tribos  judaicas do norte da África.

Bibliografia 
 ibne Caldune, Kitāb al-Ibar. Normalmente citado como: Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l'Afrique septentrionale, uma tradução francesa de William McGuckin de Slane, Paul Geuthner, Paris, 1978. Existe uma tradução francesa mais recente realizada por Abdesselam Cheddadi, Peuples et Nations du Monde: extraits des Ibar, Sindbad, Paris, 1986 & 1995.
 Hannoum, Abdelmajid. (2001). Post-Colonial Memories: The Legend of the Kahina, a North African Heroine (Studies in African Literature). ISBN 0-325-00253-3.
 H. Z. Hirschberg, 'The Problem of the Judaized Berbers', Journal of African History, 4 (1963), 313-339.
 al-Mālikī, Riyād an-Nufūs. Tradução francesa parcial (incluindo a história de Kāhina) por H.R. Idris, 'Le récit d'al-Mālikī sur la Conquête de l'Ifrīqiya', Revue des Etudes Islamiques 37 (1969) 117-149.
 Modéran, Yves. (2005). Artigo 'Kahena (Al-Kâhina)', Encyclopédie Berbère vol. 27, p. 4102-4111.
 Modéran, Yves. (2005). Artigo 'Kahena (Al-Kâhina)', Encyclopédie Berbère vol. 27, p. 4102-4111.
 Talbi, Mohammed. (1971). Un nouveau fragment de l'histoire de l'Occident musulman (62-196/682-812): l'épopée d'al Kahina. (Cahiers de Tunisie vol. 19 p. 19-52).

História da Argélia
História da Tunísia
Pessoas da história de Marrocos
Mulheres em guerras da Idade Média
Mulheres do século VIII

Judeus da Argélia
África durante a Idade Média